Panella ist der Familienname folgender Personen:

 Alfredo Panella (1896–?), italienischer Motorradrennfahrer
 Marco Pannella (1930–2016), italienischer Politiker